Sint-Jan Berchmanscollege (Antwerpen)
Sint-Jan Berchmanscollege (Avelgem)
Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel)
Sint-Jan Berchmanscollege (Diest)
Sint-Jan Berchmanscollege (Genk)
Sint-Jan Berchmanscollege (Malle)
Sint-Jan Berchmanscollege (Mol)
Sint-Jan Berchmansinstituut (Zonhoven)